Катарина Котроманић је име које је имало више жена из босанске владарске породице Котроманићи.

Може да се односи на:
 Катарина Котроманић Цељска (1336-1396), грофица Цељска, унука Стефана I Котроманића и Јелисавете Немањић, сестра Твртка I Котроманића, супруга грофа Хермана I Цељског, мајка грофа Хермана II Цељског
 Катарина Косача-Котроманић (1425-1478), претпоследња босанска краљица, супруга краља Стефана Томаша
 Катарина Котроманић, ћерка Стефана Томаша и Катарине Косаче-Котроманић
 Катарина Котроманић, ћерка Стефана I Котроманића, тетка Катарина Котроманић Цељске